Список видов жуков-листоедов из рода Timarcha. Основан на материалах сайта Леха Боровеца (), сотрудника Вроцлавского университета.

Виды и их распространение

Примечания 

Timarcha
Timarcha